Адарнасе — ім'я середньовічних грузинських царів.
 Адарнасе Шавліані — цар Абхазії до 887 року
 Адарнасе II — цар Картлі у 888—923 роках